

Codici 
 DAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dallas Love Field, Dallas (Texas), Stati Uniti
 DAL – codice ICAO della compagnia aerea statunitense Delta Air Lines
 dal – codice ISO 639-3 della lingua dahalo
 DAL – Diabete autoimmune latente

Geografia 
 Dal – fiume della Svezia
 Lago Dal – lago dell'India

Linguistica
 Dāl – ottava lettera dell'alfabeto arabo
 Ḏāl – nona lettera dell'alfabeto arabo
 dal – preposizione articolata nella lingua italiana

Altro 
 Dal – zuppa di legumi della cucina indiana
 dal – abbreviazione di decalitro

Pagine correlate 
 Dal'
 Dahl